Серге́й Квашни́н:
 Квашнин, Сергей Афанасьевич (род. 1954) — советский биатлонист.
 Квашнин, Сергей Иванович (1955—2021) — российский художник-гравёр, академик РАХ (2018), заслуженный художник РФ.